Le Guépard américain ou  Miracinonyx est un genre éteint de félidés qui vivait en Amérique du Nord, du début du Pliocène à la fin du Pléistocène, il y a entre 5,3 millions d'années et 12 000 ans, morphologiquement similaire au guépard moderne (Acinonyx jubatus). Ce félin était connu à l'origine par des fragments de squelettes, mais des squelettes presque complets ont été plus récemment trouvés dans la caverne , dans le nord du Wyoming.

Description 
Deux espèces communément identifiées sont M. inexpectatus et M. trumani. Parfois, une troisième espèce, M. studeri, est incluse, mais elle est plus souvent classée comme synonyme junior de M. trumani. Les deux espèces sont semblables au guépard moderne, avec les visages raccourcis et les cavités nasales dilatées pour augmenter la capacité en oxygène, et les pattes proportionnées pour la course rapide. Cependant, ces similitudes peuvent être héritées d'un ancêtre commun ou résulter d'une convergence évolutive. Le guépard américain était plus grand qu'un guépard moderne et de taille similaire à un couguar du Nord moderne. La masse corporelle était généralement d’environ 70 kg, avec une longueur de la tête et du corps de 170 cm, la longueur de la queue d’environ 92 cm et une hauteur des épaules de 85 cm. Les grands spécimens auraient pu peser plus de 95 kg.

Phylogénie 

Les recherches sur le guépard américain sont contradictoires. On pensait à l'origine qu'il était l'un des premiers représentants du Puma, avant d'être reclassé dans les années 1970 en tant que proche parent du guépard. Cela suggère que les ancêtres du guépard ont divergé de la lignée des Puma dans les Amériques et ont émigré dans le Vieux Monde, une affirmation réitérée en 2006 par Johnson et al., et en 2015 par Dobrynin et al.. Cependant, d’autres recherches menées par Barnett et Faurby, après avoir examiné l’ADN mitochondrial et réformé la morphologie, ont suggéré d’inverser la reclassification: le guépard américain a développé des caractéristiques analogues à celles du guépard par une évolution parallèle, mais le genre est très étroitement lié au Puma. De plus, Faurby note qu'aucun fossile du genre Acinonyx n'a été trouvé en Amérique du Nord et aucun fossile du genre Miracinonyx ailleurs. Cependant, O'Brien et al. (2016) mettent en doute l'homoplasie supposée entre les deux genres, car rien ne permettrait de conclure, que ce soit par l'anatomie ou par la génétique, en faveur d'une relation homologue entre Acinonyx et Miracinonyx. L'origine du guépard moderne est également discutée. Cependant, on pense que Miracinonyx a évolué à partir d'ancêtres ressemblant au Puma, que ce soit dans l'Ancien Monde ou dans le Nouveau Monde.

Le Puma et Miracinonyx trumani se seraient séparés à partir d'un ancêtre commun il y a environ trois millions d'années. Miracinonyx inexpectatus est plus mal connu, bien qu'il s'agisse probablement d'une version plus primitive de Miracinonyx trumani.

Liens externes

Notes et références 

Acinonyx
Félin préhistorique
Carnivore du Pliocène
Carnivore du Pléistocène
Genre de carnivores (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1979